Дьявол из Джерси:

 Дьявол из Джерси — легендарное существо (возможно, криптид), якобы живущее в Пайн Барренс штата Нью-Джерси. 
 Дьявол из Джерси — пятый эпизод первого сезона сериала «Секретные материалы».